Андре Дюпон (,  27 липня 1949, Труа-Рів'єр) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі в складі «Філадельфія Флаєрс» 1974 та 1975 років. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1965 року.

1969 року був обраний на драфті НХЛ під 8-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луїс Блюз», «Філадельфія Флаєрс» та «Квебек Нордікс».

Загалом провів 940 матчів у НХЛ, включаючи 140 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Уродженці Труа-Рів'єра